XIV. Svjetsko prvenstvo u vodenim športovima održano je od 16. do 31. srpnja 2011. u Šangaju u Kini.

Sastavni dijelovi SP-a su:
 Svjetsko prvenstvo u plivanju 2011.
 Svjetsko prvenstvo u plivanju na otvorenom 2011.
 Svjetsko prvenstvo u sinkroniziranom plivanju 2011.
 Svjetsko prvenstvo u skokovima u vodu 2011.
 Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 2011.

Ljestvica 

Svjetska prvenstva u vodenim športovima
Međunarodna športska natjecanja u Kini
Šport u Šangaju